SIS peut faire référence à :
 Sections internationales de Sèvres, enseignement bilingue franco-anglais ou franco-allemand dans les Hauts-de-Seine ;
 Système d'Information de Santé
 Secret Intelligence Service, un des services de renseignements britanniques ;
 Security Intelligence Service, un service de renseignement néo-zélandais ;
 Service d'information et de sécurité, de la république de Moldavie
 au Système d'information Schengen ;
 Secteur d'information sur les sols ;
 Siemens IT Solutions and Services, une société de services informatiques ;
  ;
 Sisters in Islam, organisation féministe musulmane malaisienne ;
 la carte SIS belge ;
 en chimie, au styrène-isoprène-styrène, le copolymère bloc poly(styrène-b-isoprène-b-styrène). Les macromolécules sont composées de segments durs et mous. C'est un élastomère thermoplastique. Voir aussi le copolymère SBS.
 SEB International Service (filiale du Groupe SEB)

SiS peut faire référence à :
 Silicon Integrated Systems, une entreprise taïwanaise fabriquant des chipsets pour carte mère.

Sis peut faire référence à :
 Sis (actuellement Kozan), une ville turque ;
 Sis, une communauté rurale du marz d'Ararat en Arménie.

sis peut signifier (dans les documents officiels) :
 Situé à (l'adresse)

fi:Satelliitintorjunta-ase#Tappajasatelliitti